Смолян:

 Смолян — город в Болгарии. Находится в Смолянской области, входит в общину Смолян.
 Смолян — община в Болгарии. Входит в состав Смолянской области.